Menen kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Menen, ort och kommun, Flandern, Västflandern,

Nauru 

 Meneng, distrikt,